

Persone 
Alberto Carelli – ex calciatore italiano (1944–)
Anthony Carelli – wrestler canadese di origini italiane (1979–)
Beniamino Carelli – cantante e compositore italiano (1883-1921)
Consalvo Carelli – pittore italiano (1818-1900)
Emma Carelli – soprano italiano (1877-1928)
Emilio Carelli – giornalista e politico italiano (1952–)
Francesco Carelli – numismatico, archeologo e antiquario italiano (1758-1832)
Gabor Carelli – tenore ungherese (1915-1999)
Marco Carelli – mercante e banchiere italiano (1320/25-1394)
Raffaele Carelli – pittore italiano (1795-1864)
Rick Carelli – pilota statunitense (1954–)
Tatiana Carelli – scrittrice e musicista italiana (1970–)

Altro 
 Carelli – cognome italiano
 'Ndrina Carelli – organizzazione criminale mafiosa